Li-tu Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Duhu Shuiku (reservoar i Kina, Zhejiang), 
 Liduhu Shuiku, reservoar, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar